Атмис — река в Каменском и Нижнеломовском районах Пензенской области России, левый приток Мокши (бассейн Волги). Устье находится в 540 км по левому берегу. Длина реки составляет 114 км, площадь водосборного бассейна — 2430 км². На реке стоит город Каменка.

Исток реки на Приволжской возвышенности восточнее села Блиновка в 16 км к северо-востоку от города Каменка. Около истока на реке плотина и небольшая запруда. В верховьях течёт на юг, затем резко разворачивается на северо-запад и север. Крупнейшие населённые пункты на реке — город Каменка, крупные сёла Фёдоровка, Кувака, Кочалейка, Головинщино (Каменский район); Большой Мичкас, Атмис, Новая Нявка, Новая Пятина (Нижнеломовский район).

Впадает в Мокшу у деревни Кривозерье в 16 км к северо-востоку от Нижнего Ломова. Ширина у устья — около 30 метров.

Притоки (км от устья) 
 23 км: река Вирушка (пр)
 30 км: река Мичкас (лв)
 51 км: река Шуварда (пр)
 57 км: река Чалбай (лв)
 68 км: река Варежка (лв)
 70 км: река Малый Атмис (лв)
 93 км: река Атмисс (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мокша от истока до водомерного поста города Темников, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010200112110000026882.

Примечания

Литература 
 

Притоки Мокши
Реки Пензенской области